Dagpo oder Dhagpo  bezeichnet:

eine Region südöstlich von Lhasa in Tibet, siehe Dagpo (Region)
eine Schulrichtung des tibetischen Buddhismus, siehe Kagyü
von Gendün Rinpoche gegründete buddhistische Meditations- und Retreatzentren sowie Klöster in Frankreich